Emanuele Filiberto di Savoia (ur. 22 czerwca 1972 w Genewie) – członek rodziny sabaudzkiej, tytularny książę Wenecji i Piemontu, jedyny syn Vittorio Emanuele, pretendenta do tronu Włoch (Wiktora Emanuela IV), i jego żony – Mariny Ricolfi Dorii.

Życiorys 
Urodził się w Szwajcarii, ojczyźnie swojej matki, która jest byłą mistrzynią świata w narciarstwie wodnym. Wychował się na wygnaniu, za granicami Włoch, zgodnie z postanowieniami włoskiej konstytucji, która zabraniała przedstawicielom dynastii sabaudzkiej w linii męskiej przebywać w ojczyźnie. Ten zapis zniesiono dopiero w 2002.

10 listopada 2002 razem z rodzicami powrócił do Włoch. Rodzina odwiedziła Watykan, gdzie 20-minutowej audiencji udzielił im papież Jan Paweł II.

Pracuje w Genewie w firmie zajmującej się funduszami hedgingowymi. Od czasu powrotu do Włoch w 2002 pojawia się również w telewizji, w programach dotyczących piłki nożnej i handlu oliwą.

Jest związany z działalnością charytatywną i kulturalną. W 2001 ufundował Fundację Księcia Wenecji dla promowania kulturalnej różnorodności. Ma licencję pilota helikopterów i samolotów, jest właścicielem motocykli Ducati i Harley-Davidson oraz samochodów Aston Martin i AC Cobra. Emanuel Filibert opublikował dwie książki; Sognando L'Italia i wspomnienia z młodości na wygnaniu.

W 2009 zwyciężył w parze z Natalią Titovą w finale piątej edycji programu rozrywkowego Ballando con le Stelle, będącego włoską wersją formatu Dancing with the Stars.

Małżeństwo i potomstwo 
Emanuele Filiberto ożenił się z Clotilde Courau, francuską aktorką, córką Jeana Claude’a Courau i Catherine du Pontavice des Renardières. Ślub odbył się 25 września 2003 r. w rzymskiej bazylice Matki Bożej Anielskiej. Bazylika ta została wzniesiona na ruinach starożytnych rzymskich Term Dioklecjana. W tej bazylice w 1896 pradziadek Emanuele Filiberto – król Wiktor Emanuel III ożenił się z Heleną Czarnogórską. Drużbą na ślubie był książę Monako – Albert II Grimaldi, który poznał ze sobą parę. Na uroczystości weselne zaproszono 1200 gości. Panna młoda w szóstym miesiącu ciąży, miała na sobie suknię Valentina i welon z tiarą, ozdobioną diamentami i kamieniami należącymi do dynastii sabaudzkiej.

Para ma dwie córki:
 Vittoria (ur. 29 grudnia 2003)
 Luisa (ur. 16 sierpnia 2006)

i adoptowanych w styczniu 2011 z Kenii dwóch synów:
 Alana
 Mosesa

Kontrowersje 
Emanuele Filiberto jest tytularnym księciem Wenecji i Piemontu, i po śmierci swojego ojca odziedziczy pretensje do tronu jako wnuk ostatniego króla Włoch – Humberta II. W czerwcu 2006 jego kuzyn – Amadeo di Savoia obwołał się głową rodziny sabaudzkiej i prawowitym księciem Sabaudii, tym samym zakwestionował prawa Emanuele Filiberto i jego ojca. Amadeusz twierdził, że Vittorio Emanuele został wykluczony z sukcesji ze względu na poślubienie w 1971 matki Emanuele Filiberto – bez wymaganej zgody swojego ojca i ówczesnej głowy rodziny – Humberta II.

Emanuele Filiberto i jego ojciec wnieśli do sądu sprawę o zakazanie Amadeo używania tytułu księcia Sabaudii. Pierwsze obrady odbyły się w sądzie w Arezzo, w styczniu 2010 zapadł wyrok. Sąd uznał, że Amadeo niesłusznie ogłosił się głową rodziny i nie ma prawa tytułować się księciem Sabaudii, tym samym przychylił się do stanowiska Emanuela Filiberta i jego ojca. Dodatkowo sąd nakazał Amadeo zapłacić kuzynowi 50 tys. euro oraz pokryć koszty sądowe procesu. Amadeo zapowiedział apelacje. W dniu 15 września 2010 roku ogłoszono wyrok, który uchylał wyrok pierwszej instancji, pozwalając Amadeuo i jego synowi Aimone na używanie nazwiska „di Savoia”.

Odznaczenia 
 Order Annuncjaty
 Krzyż Wielki Orderu Świętych Maurycego i Łazarza
 Krzyż Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego
 Wielki Oficer Orderu Świętego Karola
 Order Petrowiciów-Niegoszów
 Order Świętego Piotra
 Order Świętego Aleksandra Newskiego

Rodowód

Przypisy

Uwagi 

Dynastia sabaudzka
Kawalerowie maltańscy
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Odznaczeni Orderem Świętego Aleksandra Newskiego (Imperium Rosyjskie)
Odznaczeni Orderem Świętego Karola (Monako)
Odznaczeni Orderem Świętego Piotra
Odznaczeni Orderem Świętych Maurycego i Łazarza
Urodzeni w 1972
Ludzie urodzeni w Genewie